CIEM steht als Abkürzung für:

 Compagnie de l’industrie électrique et mécanique, ehemaliges Schweizer Unternehmen
 Concours international d’exécution musicale de Genève

Abkürzung